Gruß bezeichnet:

 Gruß, Ausdrucksmittel zum Einleiten bzw. Abschließen eines Kontakts

Gruß oder Gruss ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gruss (1891–1979), österreichischer Maler und Zeichner
 Franz Gruß (1931–2006), deutscher Maler und Bildhauer
 Gilbert Gruss (1943–2016), französischer Karateka
 Gustav Gruss (1854–1922), tschechischer Astronom
 Hans Gruß (1883–1959), deutscher Gastronom, Unternehmer und Theaterdirektor
 Hermann-Gerhard Gruß (1904–1971), Gerichts-Präsident am Sozialgericht Münster
 Irene Gruss (1950–2018), argentinische Lyrikerin
 Miriam Gruß (* 1975), deutsche Politikerin (FDP)
 Peter Gruss (* 1949), Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
 Robert Dwayne Gruss (* 1955), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Saginaw

Siehe auch:
 Grus
 Grußformel